El término Pelayos puede hacer referencia a:

Lugares 
 Pelayos, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Pelayos del Arroyo, un municipio español de la provincia de Segovia, en Castilla y León.
 Pelayos de la Presa, un municipio español de la Comunidad de Madrid.

Revistas 
 Pelayos, una revista infantil española fundada en 1936, que dio origen a la revista Flechas y Pelayos tras fusionarse con la revista Flecha.